Adriano kan syfta på:

Förnamn
Adriano Leite Ribeiro, brasiliansk fotbollsspelare född 1982
Adriano Correia, brasiliansk fotbollsspelare född 1984

Efternamn
Luiz Adriano, brasiliansk fotbollsspelare född 1987

Övrigt
Adriano, en roll i operan Rienzi